Пётр Винс:
 Винс, Пётр Георгиевич (род. 1956) — советский политический заключенный, член Украинской Хельсинкской группы.
 Винс, Пётр Петрович (род. 1972) — российский актёр, член команды «Дети Лейтенанта Шмидта».
 Винс, Пётр Яковлевич (1898—1937) — баптистский пастор, председатель Дальневосточного союза баптистов. Расстрелян в ГУЛАГе.